Municipio de Bristol puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Bristol (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Faulkner.
 Municipio de Bristol (condado de Aurora, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Aurora.
 Municipio de Bristol (condado de Day, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Day.
 Municipio de Bristol (condado de Kendall, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Kendall.
 Municipio de Bristol (condado de Greene, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Greene.
 Municipio de Bristol (condado de Worth, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Worth.
 Municipio de Bristol (condado de Fillmore, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Fillmore.
 Municipio de Bristol (condado de Morgan, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Morgan.
 Municipio de Bristol (condado de Trumbull, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Trumbull.
 Municipio de Bristol (Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Bucks.